Roef ist der Familienname von:
 Davy Roef (* 1994), belgischer Fußballspieler
 Sonja Roef (* 1952), luxemburgische Malerin und Bildhauerin

Roef war der Rufname von:
 Roef Ragas (1965–2007), niederländischer Schauspieler